Gimma (album), een album van Josylvio uit 2019
 Gimma (lied), een lied van Josylvio afkomstig van het gelijknamige album en in 2019 uitgegeven als single
 Gimma (rapper), een Zwitserse rapper